miejscowości w Polsce:
 Białcz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. policki, w gminie Nowe Warpno
 Białcz – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Witnica 
 Białcz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Chrzypsko Wielkie